Bordo Moctezuma är en dammbyggnad i Mexiko.   Den ligger i kommunen Galeana och delstaten Chihuahua, i den nordvästra delen av landet,  km nordväst om huvudstaden Mexico City. Bordo Moctezuma ligger  meter över havet.

Terrängen runt Bordo Moctezuma är kuperad, och sluttar norrut. Den högsta punkten i närheten är Cerro Rajado,  meter över havet,  km väster om Bordo Moctezuma.  Trakten runt Bordo Moctezuma är nära nog obefolkad, med mindre än två invånare per kvadratkilometer. Närmaste större samhälle är Francisco I. Madero,  km norr om Bordo Moctezuma. Omgivningarna runt Bordo Moctezuma är i huvudsak ett öppet busklandskap.

Ett kallt stäppklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juni, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juli, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är februari, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Byggnadsverk i Chihuahua (delstat)